Lamitzmühle ist der Ortsname von

 Lamitzmühle (Köditz), Ortsteil der Gemeinde Köditz, Landkreis Hof, Bayern
 Lamitzmühle (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern